Mistrzostwa Kanady w łyżwiarstwie figurowym 2019 – zawody mające na celu wyłonienie najlepszych łyżwiarzy figurowych w Kanadzie w kategorii seniorów, juniorów i Novice. Mistrzostwa rozgrywano od 13 do 20 stycznia 2019 w hali Harbour Station w Saint John.

Osiągnięte rezultaty na zawodach krajowych determinowały skład reprezentacji Kanady na Mistrzostwa Świata 2019, Mistrzostwa Świata Juniorów 2019 i Mistrzostwa Czterech Kontynentów 2019.

Wyniki

Kategoria seniorów

Soliści (S)

Solistki (S)

Pary sportowe (S)

Pary taneczne (S)

Kategoria juniorów

Soliści (J)

Solistki (J)

Pary sportowe (J)

Pary taneczne (J)

Kategoria Novice

Soliści (N)

Solistki (N)

Pary sportowe (N)

Pary taneczne (N) 
Pary taneczne w kategorii Novice wykonywały dwa tańce obowiązkowe, a dokładniej wzory tańców – tzw. Pattern dance (PD). Pierwszym tańcem był Starlight Waltz (PD1), a drugim Argentine Tango (PD2).

Przypisy

Bibliografia 
 

2019
2019 w łyżwiarstwie figurowym
2019 w Kanadzie